Les élections législatives françaises de 2012 se déroulent les 10 et . Dans le département de la Loire-Atlantique, dix députés sont à élire dans le cadre de dix circonscriptions, soit le même nombre d'élus malgré le redécoupage territorial.

Élus

Rappel des résultats départementaux des élections de 2007 

|-
!rowspan="3" | Circonscription 
! colspan = "5" | Élu(e)
! colspan = "5" | Battu(e) (seconde place)

|-
! rowspan=2 colspan=2 | Parti 
! rowspan=2 |Nom 
! colspan=2 |% suf. expr. 
! rowspan=2 colspan=2 | Parti 
! rowspan=2 |Nom 
! colspan=2 |% suf. expr.

|-
!1er tour ||  ||  || 

|-
|align="left"|1
|bgcolor="#00c000"| 
|align="left"|Verts
|align="left"|François de Rugy
|align="right"| 34,99 %
|align="right"| 52,03 %
|bgcolor="#0000C8"| 
|align="left"|UMP
|align="left"|Jean-Pierre Le Ridant, sortant
|align="right"|42,10 %
|align="right"|47,97 %

|-
|align="left"|2e
|bgcolor="#E75480"| 
|align="left"|PS
|align="left"|Marie-Françoise Clergeau, sortante
|align="right"| 36,40 %
|align="right"| 54,76 %
|bgcolor="#0000C8"| 
|align="left"|UMP
|align="left"|François Pinte
|align="right"|38,93 %
|align="right"|45,24 %

|-
|align="left"|3e
|bgcolor="#E75480"| 
|align="left"|PS
|align="left"|Jean-Marc Ayrault, sortant
|align="right"| 49,76 %
|align="center"| 66,15 %
|bgcolor="#0000C8"| 
|align="left"|UMP
|align="left"|Sophie Jozan
|align="right"|26,72 %
|align="center"| 33,85 %

|-
|align="left"|4e
|bgcolor="#E75480"| 
|align="left"|PS
|align="left"|Dominique Raimbourg
|align="right"| 44,42 %
|align="right"| 64,49 %
|bgcolor="#0000C8"| 
|align="left"|UMP
|align="left"|Christine Thebaudeau
|align="right"|25,50 %
|align="right"|35,51 %

|-
|align="left"|5e
|bgcolor="#E75480"| 
|align="left"|PS
|align="left"|Michel Ménard
|align="right"| 38,75 %
|align="right"| 51,11 %
|bgcolor="#0000C8"| 
|align="left"|UMP
|align="left"|Robert Diat, sortant
|align="right"|38,75 %
|align="right"|48,89 %

|-
|align="left"|6e
|bgcolor="#77B5FE"| 
|align="left"|NC
|align="left"|Michel Hunault, sortant
|align="right"| 48,49 %
|align="center"| 53,86 %
|bgcolor="#E75480"| 
|align="left"|PS
|align="left"|Pascal Bioret
|align="right"|29,84 %
|align="center"| 46,14 %

|-
|align="left"|7e
|bgcolor="#0000C8"| 
|align="left"|UMP
|align="left"|Christophe Priou, sortant
|align="right"| 49,90 %
|align="right"| 57,85 %
|bgcolor="#E75480"| 
|align="left"|PS
|align="left"|Adeline L'Honen
|align="right"|24,65 %
|align="right"|42,15 %

|-
|align="left"|8e
|bgcolor="#E75480"| 
|align="left"|PS
|align="left"|Marie-Odile Bouille
|align="right"| 39,07 %
|align="right"| 64,30 %
|bgcolor="#0000C8"| 
|align="left"|UMP
|align="left"|Jean-François Arthur
|align="right"|28,73 %
|align="right"|35,70 %

|-
|align="left"|9e
|bgcolor="#0000C8"| 
|align="left"|UMP
|align="left"|Philippe Boennec
|align="right"| 40,91 %
|align="right"| 53,00 %
|bgcolor="#E75480"| 
|align="left"|PS
|align="left"|Monique Rabin
|align="right"|27,68 %
|align="right"|47,00 %

|-
|align="left"|10e
|bgcolor="#0000C8"| 
|align="left"|UMP
|align="left"|Serge Poignant, sortant
|align="right"| 49,95 %
|align="center"| 56,85 %
|bgcolor="#E75480"| 
|align="left"|PS
|align="left"|Martine L'Hostis
|align="right"|26,79 %
|align="center"| 43,15 %

|}

Impact du redécoupage territorial

Positionnement des partis

Résultats

Analyse

Résultats à l'échelle du département

Résultats par circonscription

Première circonscription de la Loire-Atlantique 
Député sortant : François de Rugy (EELV)

Deuxième circonscription de la Loire-Atlantique 
Député sortant : Marie-Françoise Clergeau (PS)

Troisième circonscription de la Loire-Atlantique 
Député sortant : Jean-Marc Ayrault (PS), réélu au premier tour.

Quatrième circonscription de la Loire-Atlantique 
Député sortant : Dominique Raimbourg (PS), réélu au premier tour.

Cinquième circonscription de la Loire-Atlantique 
Député sortant : Michel Ménard (PS)

Sixième circonscription de la Loire-Atlantique 
Député sortant : Michel Hunault (NC)

Septième circonscription de la Loire-Atlantique 
Député sortant : Christophe Priou (UMP)

Huitième circonscription de la Loire-Atlantique 
Député sortant : Marie-Odile Bouillé (PS), réélue au premier tour.

Neuvième circonscription de la Loire-Atlantique 
Député sortant : Philippe Boënnec (UMP)

Dixième circonscription de la Loire-Atlantique 
Député sortant : Serge Poignant (UMP)

Articles connexes 
 Liste des circonscriptions législatives de Loire-Atlantique
 Liste des députés de la Loire-Atlantique
 Élections législatives françaises de 2012

Notes et références 

Loire-Atlantique
Législatives, 2012